De 13de Europacup I hockey voor vrouwen werd gehouden in Utrecht van 16 tot en met 19 mei 1986. Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. HGC won deze editie door in de finale het uit de Sovjet-Unie afkomstige Kolos Borispol te verslaan.

Uitslag poules

Poule A

Uitslagen
Portadown - Glasgow Western 1-3
HGC - Stade Francais 13-0
HGC - Glasgow Western 6-1
Portadown - Stade Francais 4-0
Portadown - HGC 1-5
Glasgow Western - Stade Francais 3-0

Poule B

Uitslagen
Kolos Borispol - B. Leverkusen 5-0
Ipswich - Cwmtawe 5-0
Cwmtawe - B. Leverkusen 0-6
Kolos Borispol - Ipswich 5-3
B. Leverkusen - Ipswich 2-1
Cwmtawe - Kolos Borispol 0-5

Finales 19 mei

Plaats 7
Stade Francais - Cwmtawe 2-1

Plaats 5
Ipswich - Portadown 3-0

Plaats 3
B. Leverkusen - Glasgow 4-1

Finale
HGC - Kolos Borispol 3-1

Einduitslag
  HGC
  Kolos Borispol
  Bayer Leverkusen
  Glasgow Western LHC
  Ipswich HC
  Portadown HC
  Stade Français
  Cwmtawe

1
Hockey in 1986
Hockey in Nederland
Hockey
Sportevenement in Utrecht (stad)